Ана́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Л’Иль-ан-Додон. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31008.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 60 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекают реки Сав и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 222 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 136 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 87 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 64,0 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 87 активных жителей работали 81 человек (39 мужчин и 42 женщины), безработных было 6 (5 мужчин и 1 женщина). Среди 49 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна